

Поточні назви

Котовськ () — місто, Тамбовська область

Колишні назви

Котовськ — колишня назва міста Подільськ (Одеська область)

Котовськ — колишня назва міста Хинчешти